Hostages (computerspel), computerspel
 Hostages (1943), film uit 1943
 Hostages (1993), televisieserie uit 1993
 Hostages (2013), Amerikaanse dramaserie in de jaren 2013-2014